

Patronyme 

 Ali al-Amri (1985-), athlète saoudien ;
 Ali Amri, basketteur tunisien ;
 Amal El Amri (1960-), militante marocaine ;
 Amor Amri (1941-), joueur et entraîneur tunisien de football ;
  ;
 Aziz El Amri (1950-), joueur et entraîneur marocain de football. ;
 Chadli Amri (1984-), footballeur algérien ;
 Khairul Amri (1985-), footballeur singapourien ;
 Lamia Amri, actrice tunisienne ;
 Marwa Amri (1989-), lutteuse tunisienne ;
 Mohamed Hédi El Amri (1906-1978), écrivain et historien tunisien ;
 Mohammed Musa Al-Amri (1965-), homme politique yéménite ;
 Mohd Amri Yahyah (1981-), footballeur malais ;
 Sadok Amri, homme politique tunisien ;
 Salem Amri (1948-), footballeur algérien ;
 Shamsul Amri Baharuddin (1951-), anthropologue malaisien ;
 Walid Amri (1977-), poète tunisien.

Autres 
 Buthus amri, espèce de scorpions
 Borj El Amri, ville de Tunisie
 Affaire Taoufik Amri, affaire judiciaire française
 Amri, un site archéologique de la civilisation de l'Indus, au Pakistan